

Cinema 
 Johan – film del 1921 diretto da Mauritz Stiller
 Johan – film del 1976 diretto da Philippe Vallois

Musica 
 Johan – gruppo musicale olandese

Altro 
 Johan – trovatore spagnolo
 Johan – variante del prenome maschile Giovanni